

Indonesië

Plaats
 Banjar (Air Joman), een plaats in Indonesië
 Banjar (Ampenan), een plaats in Indonesië
 Banjar (Galis), een plaats in Indonesië
 Banjar (Java), een stad op het Indonesische eiland Java
 Banjar (Kedungdung), een plaats in Indonesië
 Banjar (Kertek), een plaats in Indonesië
 Banjar (Licin), een plaats in Indonesië
 Banjar (Pandeglang), een plaats in Indonesië
 Banjar (Panggul), een plaats in Indonesië

Taal en volk
 Bandjarees, de taal die door de Banjar in Indonesië gesproken wordt
 Banjar (volk), een volk op het Indonesische eiland Kalimantan (Borneo)

Overig
 Banjar (India), een stad in het Indiase district Kullu
 Banjar (muziekinstrument), de Afrikaanse voorloper van de Banjo